Појам Никола Јовановић може да се односи на:

 Никола Јовановић (глумац), глумац
 Никола Јовановић (фудбалер), југословенски фудбалер
 Никола Јовановић (кошаркаш), српски кошаркаш